Выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов прошли в Псковской области 4 декабря 2011 года одновременно с выборами в Государственную думу РФ по смешанной избирательной системе: 22 депутата были избраны по партийным спискам (пропорциональная система), 22 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Впервые в истории Псковской области была реализована норма российского законодательства о передаче депутатского мандата избирательному объединению, которое получило на выборах от 5 до 7% голосов избирателей – партии «Яблоко». Срок полномочий пятого созыва — пять лет.

На 1 июля 2011 года в Псковской области было зарегистрировано 583 108 избирателей.

Выборы по партийным спискам

Выборы по округам

Итоги 
В результате выборов места распределились следующим образом: 26 мест получила "Единая Россия" (59,09 %, в том числе 17 по одномандатным округам и 9 по партийным спискам), у КПРФ — 9 мест вместо четырёх или 20,45 % от общего числа мандатов в Собрании (из них три по одномандатным округам и шесть по партийным спискам), "Справедливая Россия" — 4 места (15,02 %, в том числе 1 по одномандатному округу и 3 по партийным спискам), ЛДПР — 3 места (14,17 %, все по партийным спискам) и "Яблоко" — 1 место (6,72 %, по партийным спискам), а также 1 место получил беспартийный самовыдвиженец (по одномандатному округу).

В состав фракции "Единая Россия"» вошли 27 депутатов (61,36 %), включая самовыдвиженца Юрия Сорокина.

Результаты по одномандатным округам и единому округу

Избраны по спискам  

На первой сессии Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва 15 декабря 2011 года был избран председатель — Александр Котов  и его заместители, утверждена структура, сформированы комитеты, избрано их руководство.

Примечания 

Псковская область (2011
Псковская область (2011)
Псковская область